Los Targaryendraconia son un clado extinto de pterosaurios ornitoqueiromorfos que vivieron desde el Cretácico Inferior hasta el Cretácico Superior en Europa, Norteamérica, Suramérica y Australia.

Clasificación
A continuación se presenta un cladograma basado en el análisis de Pêgas et al. (2019):

Referencias

Pterodactyloidea